Faustenhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Faustenhammer (1934–2017), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Norbert Faustenhammer (* 1937), österreichischer Diplomat